Miejscowości w USA:
 Louisa – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Lawrence
 Louisa – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Louisa
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Louisa (ang. Louisa County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Louisa (ang. Louisa County) – w stanie Wirginia